Clivia puede referirse a las siguientes acepciones:

 Clivia, género de planta africana
 Clivia, nombre común de la especie Clivia miniata
 Clivia, variedad de manzana